Alara är ett släkte av insekter. Alara ingår i familjen Derbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Alara